Veracruz – romanzo di Valerio Evangelisti pubblicato nel 2009 
 Veracruz – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Copán
 Veracruz – stato del Messico
 Veracruz – città del Messico situata nell'omonimo stato
 Veracruz – comune del Panama nel distretto di Arraiján
 Veracruz – nome fino al 2011 del comune spagnolo di Beranuy, nella comunità autonoma dell'Aragona

Pagine correlate 
Vera Cruz